Velika nagrada Belgije 1958 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 15. junija 1958.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 24
| 1:37:06,3
| 5
| 8
|-
! 2
| 16
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 24
| + 20,7 s
| 1
| 7
|-
! 3
| 6
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 24
| + 3:00,9
| 11
| 4
|-
! 4
| 40
|  Cliff Allison
| Lotus-Climax
| 24
| + 4:15,5
| 12
| 3
|-
! 5
| 10
|  Harry Schell
| BRM
| 23
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 20
|  Olivier Gendebien
| Ferrari
| 23
| +1 krog
| 6
| 
|-
! 7
| 28
|  Maurice Trintignant
| Maserati
| 23
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 8
| 24
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 23
| +1 krog
| 13
| 
|-
! 9
| 36
|  Jo Bonnier
| Maserati
| 22
| +2 kroga
| 14
| 
|-
! 10
| 26
|  Maria Teresa de Filippis
| Maserati
| 22
| +2 kroga
| 19
| 
|-
! Ods
| 38
|  Paco Godia
| Maserati
| 22
| Motor
| 18
| 
|-
! Ods
| 22
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 16
| Pregrevanje
| 8
| 
|-
! Ods
| 42
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 12
| Motor
| 15
| 
|-
! Ods
| 18
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 5
| Trčenje
| 2
| 
|-
! Ods
| 14
|  Peter Collins
| Ferrari
| 5
| Pregrevanje
| 4
| 
|-
! Ods
| 8
|  Jean Behra
| BRM
| 5
| Pritisk olja
| 10
| 
|-
! Ods
| 32
|  Wolfgang Seidel
| Maserati
| 4
| Pog. gred
| 17
| 
|-
! Ods
| 2
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 0
| Motor
| 9
| 
|-
! Ods
| 30
|  Masten Gregory
| Maserati
| 0
| Motor
| 3
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958